Рамон де Сабало Субиаурре (; 10 июня 1910, Саут-Шилдс — 2 января 1967, Виладеканс) — испанский футболист. Выступал за сборную Испании, участник Чемпионата мира 1934. Известен своими выступлениями за «Барселону».

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения

Командные 
 Чемпион Испании (1): 1944/45

Ссылки 
Профиль игрока на BDFutbol

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»